Chaetosphaeria — рід грибів родини Chaetosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Chaetosphaeria відносять 171 видів:

Примітки

Джерела 
 Tulasne, L.R; Tulasne, C. 1863. Selecta Fungorum Carpologia, Tomus Secundus. Xylariei - Valsei - Sphaeriei. 2:1-319 - P.252

Роди грибів
Сордаріоміцети